Серге́й Степа́нов:
 
 
 Степанов, Сергей Аркадьевич (1955—2019) — российский юрист, директор Института частного права.
 Степанов, Сергей Валентинович (род. 1976) — российский футболист.
 Степанов, Сергей Иванович (1876—1935) — деятель революционного движения в России, большевик, советский хозяйственный деятель.
 Степанов, Сергей Игоревич (род. 1984) — молдавский музыкант и композитор, саксофонист.
 Степанов, Сергей Михайлович (род. 1955) — министр юстиции ПМР (2009—2012).
 Степанов, Сергей Николаевич (род. 1957) — российский политик, генеральный секретарь ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов».
 Степанов, Сергей Сергеевич (род. 1958) — российский психолог, главный редактор журнала «Наша психология».
 Степанов, Сергей Станиславович (род. 1977) — российский топ-менеджер, старший вице-президент — производственный директор, член Правления ГМК «Норникель».
 Степанов, Сергей Фёдорович (1890 — ?) — деятель ВКП(б), председатель Северо-Казахстанского облисполкома.
 Степанов, Сергей Яковлевич (род. 1941) — советский и российский учёный в области механики.
 Примечания